67-й Гран-при Монако — шестой этап Формулы-1 в сезоне  года, прошёл с 21 по 24 мая.

Перед гонкой 

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако 2008 года. Чемпион мира Кими Райкконен выиграл гонку 2005 года, а Фернандо Алонсо выигрывал на Гран-при Монако 2006 года и Гран-при Монако 2007 года. Ярно Трулли выигрывал гонку в 2004 году.

Свободные заезды

Квалификация 
Солнечно. Сухо. Температура воздуха +24 °C, трассы +38 °C

Гонка 

|}

Круги лидирования: Баттон (1-51) — Райкконен (52) — Баттон (53-78)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2009 году